Остання людина на Землі — американсько-італійський фантастичний фільм жахів 1964 року.
 Остання людина на Землі — американський футуристичний комедійний телесеріал 2015 року.
 Остання людина